Rumunjska:
 Ilfov (rijeka)
 Ilfov (županija)